Стронг ( — «сильный») — английская фамилия и топоним.

Фамилия 
 Стронг, Анна Луиза (1885—1970) — американская журналистка и писательница.
 Стронг, Барретт (1941—2023) — американский певец и автор песен.
 Стронг, Бенджамин (младший) (1872—1928) — американский экономист.
 Стронг, Бренда (род. 1960) — американская актриса.
 Стронг, Джеймс (1822—1894) — американский методист, библейский учёный и педагог.
 
 Стронг, Джонни (род. 1979) — американский актёр и музыкант, спортсмен.
 
 Стронг, Джуди (род. 1960) — американская спортсменка (хоккей на траве).
 Стронг, Дэнни (род. 1974) — американский актёр.
 Стронг, Калверт (1907—2001) — американский ватерполист.
 Стронг, Калеб (1745—1819) — американский юрист и политик.
 Стронг, Марк (род. 1963) — английский актёр.
 Стронг, Райдер (род. 1979) — американский актёр.
 Стронг, Роуленд (1865—1924) — британский журналист.
 Стронг, Сесили (род. 1984) — американская актриса, озвучивания и комик.
 Стронг, Тара (род. 1973) — канадско-американская актриса, музыкант и певица.
 Стронг, Томас Бэнкс (1861—1944) — британский религиозный деятель.
 Стронг, Хизер (род. 1976) — канадская кёрлингистка.
 Стронг, Эван (род. 1986) — американский скейтер, велосипедист и пара-сноубордист.
 Стронг, Элеонора Пейнтер (1885—1947) — американская оперная певица.

Двойная фамилия 
 Уильямс-Стронг, Адриан (род. 1977) — американская баскетболистка.

Топоним 
 Стронг — город, округ Юнион (штат Арканзас, США).

См. также 
 Сильный
 Strong